Кирил:
 Кирил І (XI століття) — митрополит Київський і всієї Русі.
 Кирил ІІ — митрополит Київський і всієї Руси (1233–1236).
 Кирил ІІІ (? — 1281) — Святитель, Митрополит Київський та всієї Руси.
 Кирил (1895–1945) — князь Преславський.
 Кирил (Михайлюк) — єпископ Ужгородський і Закарпатський та керуючий Закарпатською єпархією.
 Кирил (патріарх Московський) (1946, Ленінград) — Патріарх Московський і всієї Русі, предстоятель Російської православної церкви.

Прізвище 
 Кирил Володимир Олексійович — український політик.

Див. також 
 Кирило
 Кирило (значення)